Tequila Sunrise:
 Текила санрайз — коктейль.
 Пьяный рассвет () — фильм 1988 года.
 «Tequila Sunrise (песня)» — песня американской группы Eagles с альбома Desperado.
 «Tequila Sunrise» — песня американской рэп-группы Cypress Hill с альбома Cypress Hill IV.